Скальные жилища Бхимбетка находятся у подножья гор Виндхья в южной части Центрального Индийского плато. В массивных известняковых скалах, возвышающихся над довольно густым лесом, располагаются пять групп естественных скальных укрытий. Там имеются росписи, представляющие период от мезолита до конца доисторического времени. Культурные традиции жителей 21 деревни, которые расположены вблизи этого объекта, имеют большое сходство с сюжетами, представленными на скальных изображениях.

Ссылки 
 UNESCO World Heritage: Rock Shelters of Bhimbetka
 
 
 
 Photographs of Bhimbetka and other sites in Madhya Pradesh
 
 
 Pre-historic Paintings of Bhimbetka by L. L. Kamat
 
 The Rock Art of Central India
 

География Мадхья-Прадеш
Первобытное искусство
Пещеры Индии
Мезолит Азии
Туризм в Индии
Петроглифы Азии